Carlos Zegarra – calciatore peruviano, centrocampista
 Domingo Nicolás Fuentes Zegarra – calciatore peruviano, difensore
 Pablo Zegarra – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano, centrocampista
 Víctor Zegarra – allenatore di calcio ed ex calciatore peruviano, centrocampista